Носиков — фамилия; имеет женскую форму Носикова.
 Носиков, Авигдор Моше (род. 1986) — главный раввин Воронежа и Воронежской области.
 Носиков, Вячеслав Петрович (1917—200?) — советский инженер-геофизик, лауреат Ленинской премии.
 Носиков, Николай Тимофеевич — аким города Усть-Каменогорск  (1992—1995)
 См. также 
 Носик
 Носов